Лу́ций Цейо́ний Коммо́д ():
 Луций Цейоний Коммод — римский консул 78 года
 Луций Цейоний Коммод — римский консул 106 года, сын предыдущего
 Луций Элий Цезарь (при рождении: Луций Цейоний Коммод; 101—138) — римский консул 136 и 137 годов, усыновлённый императором Адрианом, сын предыдущего
 Луций Вер (при рождении: Луций Цейоний Коммод Вер; 130—169) — римский император (161—169), усыновлённый императором Антонином Пием, сын предыдущего